

Referințe

Egiptologie
Z